Кубок Футбольной лиги 1986/87 (, официальное спонсорское название — Littlewoods Challenge Cup) стал двадцать седьмым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 25 августа 1986 года по 5 апреля 1987 года.

Победу в турнире одержал «Арсенал», обыгравший в финальном матче «Ливерпуль» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 

Во втором раунде «Лутон Таун» был дисквалифицирован, так как председатель клуба, член Парламента от Консервативной партии  Дэвид Эванс, запретил доступ на домашний стадион клуба «Кенилуэрт Роуд» для всех болельщиков команд соперника (в Кубке Футбольной лиги им должен был стать «Кардифф Сити»). С начала сезона 1986/87 для доступа на стадион «Лутон Таун» требовались абонементы и идентификационные документы, болельщикам же гостей доступ на стадион полностью закрывался. Такое решение руководство «Лутон Таун» приняло после хулиганских беспорядков в Лутоне 13 марта 1985 года, случившихся во время и после матча шестого раунда Кубка Англии против «Миллуолла».

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Матч «Лутон Таун» — «Кардифф Сити» 
«Лутон Таун» был исключён из турнира после того, как клуб запретил выездным болельщикам «Кардифф Сити» присутствовать на стадионе «Кенилуэрт Роуд».

«Кардифф Сити» получил прямую путёвку в третий раунд.

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1986